Grafschaft Ruppin steht für:

 Ruppiner Land, Landschaft in Brandenburg
 Herrschaft Ruppin, Herrschaft in Brandenburg (um 1214 bis 1524)
 Kreis Ruppin, Verwaltungseinheit in Brandenburg (1524 bis 1952)
 Die Grafschaft Ruppin, Buch von Theodor Fontane, siehe Wanderungen durch die Mark Brandenburg #Die Grafschaft Ruppin, 1862